Муминович () — боснийская фамилия. Известные носители:

 Муминович, Азир (род. 1997) — боснийский футболист.
 Муминович, Ади (род. 1984) — словенский футболист.
 Муминович, Дамир (род. 1990) — исландский футболист.
 Муминович, Милан (род. 1983) — боснийский футболист.
 Муминович, Санин (род. 1990) — хорватский футболист.